Penisola balcanica, grande penisola dell'Europa;
Balcani, sistema montuoso d'Europa;
Balcani, comune della Romania appartenente al distretto di Bacău.